Венецианский конгрессно-выставочный центр (ранее Sands Expo) — конференц-центр, расположенный в Парадайсе, штат Невада, недалеко от Лас-Вегас-Стрип. Venetian Expo принадлежит Vici Properties и управляется Apollo Global Management, и часто используется для проведения конференций, забронированных на прилегающих к компании курортах Venetian и Palazzo. Он также используется в качестве переполненного пространства для проведения конференций, которые перерастают конференц-центр Лас-Вегаса. Выставка Venetian Expo открылась в 1990 году за отелем Sands, который позже был заменен на Venetian.

История 
В 1989 году отель Sands получил одобрение округа на строительство конференц-центра площадью около 1,1 миллиона квадратных футов, который мог бы соперничать с конференц-центром Лас-Вегаса. Выставочный и конференц-центр Sands Expo and Convention Center был построен в 1990 году. На момент своего запуска это был единственный находящийся в частной собственности и управляемый конференц-центр в Соединенных Штатах и второй по величине конференц-центр в мире.

В 2008 году было объявлено о расширении выставочного центра Sands Expo Center. Первая часть добавит еще один этаж к существующему зданию и построит новый выставочный центр площадью два миллиона квадратных футов, построенный на принадлежащей Sands земле к востоку от автостоянки для сотрудников Wynn Las Vegas. Между двумя выставочными центрами будет построен длинный пешеходный мост. Кроме того, половина существующего здания будет занята новой кондоминиумной башней и отелем, дополняя и без того большой комплекс, в который также входят Венецианский дворец и Палаццо. В конечном счете, расширение и башни никогда не продвинулись бы вперед.

В мае 2015 года и ноябре 2018 года был обнародован новый план строительства заправочной станции для монорельсовой дороги Лас-Вегаса, которая также будет обслуживать MSG Sphere в Venetian.

В 2020 году в конференц-центре проходили съемки 12-го сезона «Shark Tank». В 2021 году Las Vegas Sands объявила, что продаст конференц-центр Vici Properties и Apollo Global Management.

Примечания 

Здания и сооружения Невады